Флаг муниципального образования города Далматово Далматовского района Курганской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 мая 2006 года решением Далматовской городской Думы № 145 и внесён 22 февраля 2007 года в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2817.

Описание 
Флаг муниципального образования города Далматово представляет собой прямоугольное полотнище бледно-голубого цвета, в центре которого три колокола жёлтого цвета: один выше и по середине, два ниже и по сторонам от первого.

Ширина и длина флага соотносятся как 2:3.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

История создания 
Флаг повторяет геральдический сюжет герба Далматово, утвержденный  года. 

Колокола означают, что город известен из-за Далматовского Успенского Монастыря.

Примечания 

Символы Далматова
Флаги с изображением колокола